Nisís Platí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Platý (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evvoías, 
 Nisída Platý (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar